Itaqui kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaqui (ort), Rio Grande do Sul, 
 Itaqui (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar